Esselen bezeichnet:

 Esselen (Volk), ein indigenes, nordamerikanisches Volk
 Esselen (Sprache), die Sprache von Esselen (Volk)

Esselen ist der Familienname folgender Personen:

 Gustavus John Esselen (1888–1952), US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 Essellen